Drocourt, commune française du Pas-de-Calais
 Drocourt, commune française des Yvelines

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France